Askersund kan syfta på:

 Askersunds kommun ‒ en kommun i Örebro län 1971–
 Askersund ‒ en tätort samt centralort i Askersunds kommun
 Askersunds stad ‒ tidigare administrativ stad i Sverige 1643–1970
Askersunds socken ‒ en socken i Närke
Askersunds landskommun ‒ en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
Askersunds församling ‒ en tidigare församling i Strängnäs stift –1643 och 1965–2018
Askersunds stadsförsamling ‒ en tidigare församling i Strängnäs stift 1643–1965
Askersunds landsförsamling ‒ en tidigare församling i Strängnäs stift 1643–1965
Askersunds landskyrka ‒ en kyrkobyggnad som tillhör Askersund-Hammars församling
Askersunds distrikt ‒  ett distrikt i Askersunds kommun och Örebro län –2016
Askersunds revir ‒ ett skogsförvaltningsområde inom Bergslags överjägmästardistrikt
Askersunds flickskola ‒ en svensk flickskola
IFK Askersund ‒ idrottsförening